Federico II de Sajonia-Gotha-Altemburgo (Gotha, 28 de julio de 1676-Altemburgo, 23 de marzo de 1732) fue duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo, quinto hijo y primer varón del duque Federico I de Sajonia-Gotha-Altemburgo y de Magdalena Sibila de Sajonia-Weissenfels. A la muerte de su padre en 1691, Federico II asumió el ducado de Sajonia-Gotha-Altemburgo.

Biografía 
Debido a que todavía era menor de edad, se formó una custodia y corregencia entre sus tíos, el duque Bernardo I de Sajonia-Meiningen y Enrique de Sajonia-Römhild. En 1693, tras retornar de un viaje a Holanda e Inglaterra, escribió al emperador por una licencia de mayoría de edad y tomó el control independiente del gobierno de su ducado. Federico fue un gobernante amante del esplendor barroco; la actitud hacia su patio y mantener a su ejército en pie, del que había tomado el control de su padre e incluso había ampliado, devoró parte de sus ingresos. Como una solución, Federico alquiló sus soldados a príncipes extranjeros, lo que le creó grandes dificultades en 1702, cuando el rey Luis XIV de Francia alquiló sus tropas para utilizarlas en su guerra contra el emperador del Sacro Imperio.

En relación con los asuntos domésticos, Federico esencialmente continuó con la política de su padre. Creó un orfanato en Altemburgo (1715), un asilo de lunáticos y disciplinario en Kahla (1726), así como el Magdalenenstift (1705) —en honor a su madre y a su esposa (ambas con el mismo nombre)—, una escuela para mujeres de la nobleza. Por 100.000 táleros de su propiedad privada, adquirió la famosa colección numismática del príncipe Antonio Gunter II de Schwarzburgo-Arnstadt, que forma la actual colección de monedas (Münzkabinetts) en el palacio de Friedenstein.

Por acumulación de las partes de Sajonia-Coburgo (línea extinta en 1699), Sajonia-Eisenberg (línea extinta en 1707) y Sajonia-Römhild (línea extinta en 1710), se convirtió en sucesor de todas ellas, sin embargo solo tras largas disputas de herencia con los otros titulares de los ducados ernestinos, que solamente acabaron mediante un laudo arbitral del emperador en 1735 que terminaron en cada caso con un aumento de la extensión de la superficie de su estado.

Descendencia 
En el palacio de Friedenstein, en Gotha, el 7 de junio de 1696, contrajo matrimonio con su prima hermana, Magdalena Augusta de Anhalt-Zerbst. Tuvieron veinte hijos:
 Sofía (Gotha, 30 de mayo de 1697-fallecida de viruela, ibidem, 29 de noviembre de 1703).
 Magdalena (Altenburgo, 18 de julio de 1698 - 13 de noviembre de 1712).
 Federico III (Gotha, 14 de abril de 1699-ib., 10 de marzo de 1772), duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo.
 Niño nacido muerto (Gotha, 22 de abril de 1700).
 Guillermo (Gotha, 12 de marzo de 1701-Gräfentonna, 31 de mayo de 1771), desposó el 8 de noviembre de 1742 a la princesa Ana de Holstein-Gottorp. Su matrimonio no tuvo hijos.
 Carlos Federico (Gotha, 20 de septiembre de 1702-ib., 21 de noviembre de 1703)
 Niña nacida muerta (Gotha, 8 de mayo de 1703).
 Juan Augusto (Gotha, 17 de febrero de 1704-Stadtroda, 8 de mayo de 1767).
 Cristian (Gotha, 27 de febrero de 1705-fallecido de viruela, 5 de marzo de 1705).
 Cristian Guillermo (Gotha, 28 de mayo de 1706-Stadtroda, 19 de julio de 1748), desposó el 27 de mayo de 1743 a Luisa de Reuss-Schleiz. Su matrimonio no tuvo hijos.
 Luis Ernesto (Gotha, 28 de diciembre de 1707-ib., 13 de agosto de 1763)
 Emanuel (Gotha, 5 de abril de 1709-ib., 10 de octubre de 1710).
 Mauricio (Altemburgo, 11 de mayo de 1711-ib., 3 de septiembre de 1777).
 Sofía (Altemburgo, 23 de agosto de 1712-ib., 12 de noviembre de 1712).
 Carlos (Gotha, 17 de abril de 1714-ib., 10 de julio de 1715).
 Federica (Gotha, 17 de julio de 1715-Langensalza, 12 de mayo de 1775), desposó el 27 de noviembre de 1734 al duque Juan Adolfo II de Sajonia-Weissenfels.
 Niño nacido muerto (Gotha, 30 de noviembre de 1716).
 Magdalena Sibila (Gotha, 15 de agosto de 1718-ib., 9 de noviembre de 1718).
 Augusta (Gotha, 30 de noviembre de 1719-Carlton House, 8 de febrero de 1772), desposó el 8 de mayo de 1736  al príncipe Federico Luis de Gales. Tuvieron 9 hijos; su segundo hijo después se convertiría en el rey Jorge III de Gran Bretaña
 Juan Adolfo (Gotha, 18 de mayo de 1721-Friedrichstanneck, 29 de abril de 1799).

Ancestros

Referencias 
 August Beck: Friedrich II., Herzog von Sachsen-Gotha und Altenburg. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 8, Duncker & Humblot, Leipzig 1878, pp.3-5.
  Christian Ferdinand Schulze, Leben des Herzogs von Sachsen-Gotha und Altenburg Friedrich II., (Digitalizado).

Enlaces externos 

Duques de Sajonia-Gotha-Altemburgo
Duques de Sajonia del siglo XVII
Duques de Sajonia del siglo XVIII
Caballeros de la Orden del Elefante
Nacidos en Gotha